Ratanice są jedną z 25 dzielnic Dąbrowy Górniczej. Położone są nad zbiornikiem wodnym Kuźnica Warężyńska (Pogoria IV) około 10 km na północ od centrum, Dąbrowy Górniczej przy trasie Katowice-Warszawa (86).

Dzielnica zajmuje obszar 376 ha, a do Dąbrowy Górniczej została przyłączona w 1984 roku.

W Ratanicach dominuje zabudowa typu wiejskiego, z budynkami jednorodzinnymi wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Otoczona od zachodu lasem a od wschodu graniczy ze zbiornikiem Pogoria IV.

Ratanice ze względu na atrakcyjne położenie (Pogoria IV), w ciągu ostaniach lat intensywnie zaczęły się rozwijać za sprawą budownictwa jednorodzinnego.

Pogoria IV jest stosunkowo nowym akwenem na mapie woj. Śląskiego i w związku z tym jej potencjał nie jest jeszcze wykorzystywany w takim stopniu, na jaki pozwalają warunki, ale w przyszłości może tu powstać ogromne centrum sportów wodnych.

W przyszłości planowane jest wybudowanie lotniska dla paralotni, które będzie usytuowane nad akwenem.

Linki zewnętrzne 
 

Dzielnice i osiedla Dąbrowy Górniczej